Josep Mas i Dordal (? - Barcelona, 1808), arquitecte català
 Josep Mas i Pascual (Palaudàries, Lliçà d'Amunt, 1841 - 1915), hisendat i batlle de Lliçà d'Amunt
 Josep Mas Portet (Mollet del Vallès, 1954), teclista vallesà
 Josep Mas i Vila (?, 1779 - Barcelona, 1855), arquitecte català